Hunsel (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Hunsel (gemeente), de voormalige gemeente waarin de plaats was gelegen.